Dag Inge Ulstein (né le ) est un homme politique norvégien (KrF). Depuis le , il est ministre du Développement dans le gouvernement Solberg.

Du  au , il a été conseiller municipal pour les investissements sociaux, immobiliers et territoriaux de la commune de Bergen, et du  au , il a été conseiller municipal pour les finances, l'innovation et l'immobilier.

Ulstein a démissionné de son poste de conseiller municipal lorsque le Parti populaire chrétien s'est retiré de la coalition du conseil municipal avec les conservateurs et le Parti du progrès après qu'un désaccord est survenu au sujet d'un accord précédemment conclu au conseil municipal entre les trois parties et qui concernait le tracé du tramway jusqu'à Åsane. À l'automne 2014, il a été désigné tête de liste du parti populaire chrétien pour les élections municipales en 2015.

Ulstein a été le chanteur du groupe de pop chrétien Elevate et le chanteur principal du groupe Electric City.

Références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en 1980
Ministre norvégien
Chanteur chrétien